Шестой и финальный сезон американского драматического телесериала «Лучше звоните Солу» состоит из 13 эпизодов и разделён на две части. Премьерный показ первой части начался 18 апреля 2022 года, показ второй — 11 июля 2022 года. Сезон транслировался на стриминг-сервисах  в США и Netflix по миру. К своим ролям в нём вернулись Боб Оденкерк, Джонатан Бэнкс, Рэй Сихорн, , Майкл Мэндо, Тони Далтон и Джанкарло Эспозито. В сезоне снялись Брайан Крэнстон и Аарон Пол, исполнители главных ролей в сериале «Во все тяжкие», который лёг в основу «Лучше звоните Солу».

Сюжет 
В шестом сезоне продолжается история адвоката Сола Гудмана и наркобарона Гуса Фринга. Актёр Боб Оденкерк, играющий Сола, в одном из интервью пообещал зрителям много саспенса и «взрывную кульминацию». Этот сезон стал непосредственной предысторией событий, показанных в сериале «Во все тяжкие». В связи с этим шоураннер Питер Гулд ещё до премьеры пообещал, что финал заставит по-другому смотреть на некоторых персонажей предыдущего шоу.

В ролях 

 Боб Оденкерк — Сол Гудман
 Джонатан Бэнкс — Майк Эрмантраут
 Рэй Сихорн — Ким Уэкслер
  — Говард Хэмлин
 Майкл Мэндо — Начо Варга
 Тони Далтон — Лало Саламанка
 Джанкарло Эспозито — Гус Фринг

Производство 
Решение продлить сериал «Лучше звоните Солу» на шестой и последний сезон было принято в начале 2020 года. В том же году должны были начаться съёмки, однако их отложили до марта 2021 года. Сезон включает 13 эпизодов: премьерный показ первых семи эпизодов начался 18 апреля 2022 года, оставшихся шести — 11 июля 2022 года. Сезон транслируется на стриминг-сервисах  в США и Netflix в других странах.

18 марта 2022 года был представлен постер сезона, на котором чёрно-белый Джин Такович надевает или снимает алый пиджак Сола Гудмана.

Эпизоды

Примечания 

Телесезоны США 2022 года
Лучше звоните Солу
Телесериалы, производство которых было приостановлено из-за пандемии COVID-19
Разделённые телесезоны